Zmagania kobiet do 67 kg to jedna z czterech kobiecych konkurencji w taekwondo rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012. Pojedynki w tej kategorii wagowej zostały stoczone 10 sierpnia w hali ExCeL.

Harmonogram 
Wszystkie godziny podane są w czasie brytyjskim letnim (UTC+01:00).

Rozstawione zawodniczki 
 Seham El Sawalhy
 Karine Sergerie
 Hwang Kyung-seon
 Sarah Stevenson
 Nur Tatar
 Helena Fromm
 Gülnafis Ajtmuchambetowa
 Carmen Marton

Turniej

Klucz 
 SDP - wygrana przez punkt nagłej śmierci

Turniej główny

Repasaże

Przypisy 

Taekwondo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012